Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Brisbane International 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byla bělorusko-kanadská dvojice Max Mirnyj a Daniel Nestor, která se rozhodla turnaje nezúčastnit.

Vítězem se stal nenasazený brazilsko-španělský pár Marcelo Melo a Tommy Robredo, když ve finále přehrál americko-australské turnajové jedničky Erica Butorace s Paulem Hanleym po setech 4–6, 6–1, až v rozhodujícím supertiebreaku [10–5].

Nasazení párů 
  Eric Butorac /  Paul Hanley  (finále)
  Colin Fleming /  Jamie Murray (čtvrtfinále)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (1. kolo)
  Michail Jelgin /  Denis Istomin (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk mužské čtyřhry

Brisbane International 2013